Vitolo, footballeur espagnol né en 1989.
 , footballeur espagnol né en 1983.

Homonymie
Homonymie de patronyme